Osoby:
 Edgar Dören – niemiecki biznesmen

Zobacz też:
 Doren